

Населені пункти та їхні частини
 Тшебятув — місто в Ґрифицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Тшеб'ятув — гміна в Ґрифицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Тшебятув — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Тшебятув — частина села Юльянув у гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства

Примітки